La saison 2007-2008 du Championnat d'Iran de football est la vingt-sixième édition du championnat national de première division iranienne. Les dix-huit meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club du Persepolis FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le Sepahan Ispahan et sept sur le Saba Qom FC. C'est le  de champion d'Iran de l'histoire du club.

Avant le début du championnat, le club du Paas Teheran a vendu sa licence au club de Pas Hamadan et a ensuite été dissous. Pas Hamadan récupère ainsi sa place laissée vacante en première division.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2007 en Iran
2008 en Iran